Żurawnica (Beskid Mały) – szczyt w Beskidzie Małym
 Żurawnica (wieś) – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec